Hiebel ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hiebel (1903–1989), österreichischer Germanist, Anthroposoph, Publizist und Schriftsteller
 Hans Helmut Hiebel (* 1941), deutscher Germanist und Hochschullehrer für Neuere Deutsche Literatur
 Johann Hiebel (1681–1755), österreichischer Freskant